El término Mojito puede hacer referencia a:
Mojito, cóctel de origen cubano.
Mojito de pacharán, cóctel de origen navarro.
Mojito, comida típica del estado Zulia en Venezuela.
Mojito Lite, grupo musical colombiano.